John Drew puede hacer referencia a:
 John Drew, Jr. (1853-1927), actor de teatro estadounidense.
 John Edward Drew (1954- ), baloncestista estadounidense.